El término conglomerado puede referirse a:

 La acumulación de elementos.
 Conglomerado de empresas,  asociación empresarial.
 Grupo de empresas, un tipo de asociación económica.
 Conglomerado (geología), un tipo de roca.
 Aglomerado, una roca ignea volcánica.
 Tipo de  madera.
 Cúmulo estelar.
 Puede utilizarse para describir a las organizaciones internacionales.